William Hawks ist der Name folgender Personen:

* William B. Hawks (William Bellinger Hawks; 1901–1969), US-amerikanischer Filmproduzent
 William T. Hawks (William Thomas Hawks; * 1944), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker